El término Selectivo, o su femenino Selectiva, puede hacer referencia a:

 Disponibilidad selectiva, degradación intencionada de la señal GPS con el fin de evitar la excesiva precisión de los receptores GPS comerciales modernos.
 Percepción selectiva, tipo de sesgo cognitivo que se da en el proceso de percepción cuando el sujeto, en función de sus expectativas, selecciona un objeto de atención y desatiende la parte restante de la información.
 Permeabilidad selectiva, propiedad de la membrana plasmática y de otras membranas semipermeables que permiten el paso de sólo ciertas partículas a través de ellas.
 Recogida selectiva de basura, separación de los residuos sólidos urbanos, mediante su depósito en diferentes contenedores para que sean reciclados.